Muitas organizações agrupam e organizam voluntários num trabalho filantrópico e social. O trabalho voluntário envolve fatores como uma causa ou ideal, sentimentos como compaixão e solidariedade, exigindo compromisso, abnegação, ausência de remuneração e demonstração de altruísmo. As Testemunhas de Jeová usam amplamente o voluntariado e encaram o amor ao próximo como um sinal identificador do cristianismo genuíno. Seus membros não trabalham por obrigação. São trabalhadores voluntários. Buscam o favor de Deus não de homens.  Usam  suas habilidades, tempo, esforço e recursos financeiros em projetos promovidos pela organização. Ajudam seus membros. Nao visam lucro. São pessoas comuns com formação e classes diferentes.

A sua principal comissão 

As Testemunhas de Jeová baseiam a sua obra voluntária de evangelização de casa em casa e nas ruas, nas palavras de Jesus Cristo proferidas após a sua ressurreição, conforme mencionadas na Bíblia:

 Mateus 28:18-20
"E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do espírito santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até à terminação do sistema de coisas." (NM)

As Testemunhas entendem que este serviço voluntário é uma forma de manifestarem o seu amor a Jeová, e ao próximo. Esta pregação pública tornou-se mesmo uma das marcas bem distintivas das Testemunhas, sendo que elas definem este trabalho de evangelização como um serviço de carácter social, mesmo quando outros não entendam ou mesmo rejeitem este serviço que realizam.

Como encaram a educação bíblica 

As Testemunhas de Jeová entendem que a educação bíblica é vital para se obterem soluções duradouras para os males sociais, porque desenvolve a capacidade da pessoa de tomar decisões que melhorarão a sua vida. É por isso que possuem mais de sete milhões e trezentos mil voluntários,  empregando o seu tempo, esforços e recursos, seja a tempo inteiro ou parcial, para fornecer educação bíblica gratuita ao público. Segundo elas, esse programa voluntário tem um impacto positivo em comunidades por todo o mundo. Nas suas visitas regulares aos seus vizinhos, as Testemunhas têm prazer em falar sobre as suas crenças. Quando demonstram interesse em saber mais sobre a Bíblia, é-lhes oferecido um curso bíblico, usualmente com cerca de uma hora de duração e com uma periodicidade semanal, apesar de se adaptarem a qualquer outro horário da conveniência dos interessados. Estes estudos bíblicos podem ser domiciliares, ou seja, em casa dos estudantes, ou mesmo nos locais de trabalho ou em locais públicos. Os cursos são gratuitos. Um exemplar da Bíblia, bem como os manuais para o curso, tal como o livro "O Que a Bíblia Realmente Ensina?", são deixados sem custo. Caso o estudante pretenda contribuir por tais itens, o donativo oferecido voluntariamente será depositado em caixas adequadas existentes no Salão do Reino local. Em cada mês de 2009, as Testemunhas realizaram mais de sete milhões. destes estudos bíblicos em todo o mundo.

As Testemunhas afirmam que, à medida que as pessoas são ajudadas a entender e a colocar em prática os conselhos da Bíblia, ficam preparadas para lidar com os problemas da vida. Desenvolvem a força moral necessária para se livrar de hábitos nocivos e adquirem um objectivo significativo para a vida. Afirmam ainda que a mensagem que pregam dá uma esperança que motiva a pessoa, que faz a vida valer a pena, mesmo nas circunstâncias mais provadoras. (1 Timóteo 4:8)

Convencidas que a mensagem que pregam pode significar a salvação eterna das pessoas, encaram a educação bíblica como uma forma de serviço voluntário com benefícios duradouros, ao contrário do que acontece com outros tipos de tarefas voluntárias que, segundo elas, apenas beneficiam de forma temporária os seus destinatários.

Uma obrigação voluntária 
As Testemunhas de Jeová encaram sua obra de pregação e de educação bíblica como uma necessidade para os cristãos verdadeiros. Um dos seguidores de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreveu:
 1 Coríntios 9:16
"Se eu, agora, estou declarando as boas novas, não é razão para me jactar, pois me é imposta a necessidade." (NM)

Portanto, apesar de entenderem esta obra como um dever, ainda assim afirmam que a sua obra de pregação é voluntária porque escolheram de livre e espontânea vontade tornar-se discípulos de Cristo, conhecendo de antemão todas as responsabilidades que acompanham o que consideram ser um privilégio.

Voluntários atuam na alfabetização 
Durante décadas testemunhas de Jeová têm organizado programas de alfabetização em todo o mundo para ajudar os que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de receber escolaridade formal.

Na Nigéria cerca de 26.000 adultos foram ensinados a ler e escrever entre 1962 e 1994. Um estudo recente mostrou que mais de 90 por cento das testemunhas de Jeová, na Nigéria foram alfabetizados, em comparação com menos de 50 por cento para o resto da população.

No México, testemunhas de Jeová têm ajudado mais de 127.000 pessoas a tornarem-se alfabetizados, uma contribuição que um funcionário governamental chamou de "nobre trabalho progressivo".

No Brasil, aulas de alfabetização realizadas em centenas de Salões do Reino já ajudaram mais de 22.000 pessoas no país a aprender a ler e a escrever.

Por exemplo, o Jornal do Sudoeste, do Brasil, mencionou o trabalho voluntário de Sirley, uma professora de meia-idade no Brasil, que toda sexta-feira à tarde, transforma sua sala de estar numa sala de aula. Depois de mencionar que ela presta “um serviço de enorme cunho social”, o artigo do jornal disse que o método de ensino de idosos usado por Sirley é tão eficaz que “os alunos em apenas 120 horas de aula conseguem escrever carta, ler um jornal, lidar com valores e cuidar dos demais afazeres básicos do dia-a-dia”. O compêndio que Sirley usa, acrescenta o artigo, é o folheto Aprenda a Ler e a Escrever, produzido pelas Testemunhas de Jeová.

Em 2007, outro exemplo foi noticiado pelo Jornal O Globo que destacou o trabalho social na área de educação realizado pelas Testemunhas de Jeová, quando uma professora voluntária promoveu a inclusão social. Depois de oferecer cursos bíblicos semanais a uma comunidade de imigrantes Bolívianos, ela também apresentou  projeto de aula de espanhol que ajudou a integrar crianças Bolívianas e brasileiras na Escola.

Assim como em diversos outros países, as Testemunhas também têm realizado no Brasil, um trabalho voluntário voltado a integração dos deficientes à comunidade e a família. Por exemplo, centenas de cegos tem sido alfabetizados em Braile, e a estes se tem prestado ajuda espiritual e social.

Também se ressalta o trabalho voluntário realizado com os surdos. Em vários países, voluntários Testemunhas de Jeová ajudam milhares de surdos, desde a alfabetização na sua primeira língua, como  a LIBRAS no Brasil e a LGP em Portugal, passando pelo idioma escrito de sua região, quando se aplica. Traduzem e distribuem publicações em vídeos DVDs em 43 línguas de sinais para distribuição gratuita aos surdos. Diversos vídeos para surdos também podem ser baixados diretamente do site www.jw.org. Para dar mais atenção aos surdos, as Testemunhas de Jeová têm 59 equipes de tradutores para as línguas de sinais em vários países, dando suporte para mais de 1.200 congregações em língua de sinais.

Além disso,tem-se dado atenção especial aos surdos, oferecendo seu trabalho voluntário como intérpretes em língua de sinais, acompanhando os surdos em escolas, médicos, advogados, entrevista de emprego, etc. Elas têm oferecido também aos familiares e até mesmo colegas de trabalho dos surdos a oportunidade de conhecerem a língua de sinais, e para isso usam DVDs visuais ou outra publicação produzida pelas próprias Testemunhas com o objetivo de facilitar o aprendizado e a inclusão social e espiritual dos surdos à suas famílias e às suas comunidades.

Programas similares das Testemunhas de Jeová tiveram sucesso em outras partes do mundo. Por exemplo, em Burundi, na África, o Escritório Nacional de Alfabetização de Adultos (um departamento do Ministério da Educação) ficou tão satisfeito com os resultados do programa de alfabetização das Testemunhas que concedeu um prêmio a quatro de seus instrutores pelo “trabalho árduo em ensinar outros a ler”. Os funcionários do governo ficaram especialmente impressionados com o fato de que 75% dos que aprenderam a ler e a escrever eram mulheres adultas, um grupo que, em geral, evita participar nesses programas.

Em Moçambique, 4.000 alunos estão matriculados nas aulas de alfabetização das Testemunhas de Jeová e mais de 5.000 aprenderam a ler e a escrever nos últimos quatro anos.

Ajuda humanitária prática 
Outra forma de serviço voluntário prestado pelas Testemunhas de Jeová é a ajuda humanitária. Nessas ocasiões as Testemunhas não restringiram a ajuda humanitária a apenas seus concrentes. Desde a Segunda Guerra Mundial, as Testemunhas de Jeová têm organizado ajuda humanitária de socorro aos seus irmãos cristãos e outras pessoas que sofrem efeitos da guerra, desastres naturais ou outras calamidades. A sua experiência na organização de um grande número de voluntários que atuam em projetos de construções de Salões do Reino e em seus congressos anuais, contribuem para o seu sucesso neste respeito. Muitas vezes elas são a primeira agência de socorro a aparecer em cena.

Há alguns anos, havia muita movimentação num depósito perto de Paris. Uns 400 voluntários passaram o fim de semana enchendo caixas com alimento, roupa e remédios. Quando o fim de semana acabou, nove grandes contêineres cheios de suprimentos no valor de quase um milhão de dólares estavam prontos para ser despachados. Logo depois, o carregamento chegou à África Central, devastada pela guerra, e voluntários locais das Testemunhas rapidamente distribuíram os suprimentos. A maior parte dos suprimentos também foi doada por Testemunhas.

O jornal da República Democrática do Congo elogiou o trabalho humanitário das Testemunhas de Jeová, dizendo que é “prático e não mecânico”.

Funcionários do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) também expressaram seu reconhecimento e apoio. Uma funcionária do ACNUR naquele país gostou tanto de ver a atuação organizada das Testemunhas ao prestar ajuda humanitária que pôs seu próprio veículo à disposição dos voluntários. Os moradores locais também ficaram impressionados. Quando notaram a rapidez com que os suprimentos chegavam a todos os necessitados, alguns perguntaram admirados: “Como é que vocês se organizam para alcançar a todos? ”

Socorro em face a desastres 
Em 1990, depois de a guerra no Líbano ter deixado partes de Beirute como se tivessem sofrido um terremoto, os anciãos entre as Testemunhas de Jeová organizaram uma comissão de socorros de emergência para dar a necessária assistência. Não precisaram convocar voluntários; todo dia muitos ofereciam seus préstimos.

Ainda em 1990, num período de grande convulsão política e econômica na Europa, as Testemunhas de Jeová da Áustria, Hungria, Iugoslávia e Tchecoslováquia enviaram mais de 70 toneladas de artigos necessários para muitos na Romênia.

Isto foi seguido de outras missões de socorro na Europa Oriental. O Corpo Governante pediu para a congênere da Sociedade Torre de Vigia na Dinamarca que organizasse um serviço de assistência para as Testemunhas necessitadas na Ucrânia. As congregações foram notificadas e prontificaram-se entusiasticamente a participar. Em 18 de dezembro de 1991, cinco caminhões e dois furgões dirigidos por Testemunhas voluntárias chegaram a Lvov com 22 toneladas de suprimentos — uma expressão de interesse amoroso pelos seus irmãos cristãos.

Em 1992, quando o furacão Andrew devastou uma comunidade na Florida, E.U.A., as Testemunhas de Jeová rapidamente organizaram-se para lidar com a situação. "Cerca de 3000 Testemunhas voluntárias de todo o país têm convergido para a área da catástrofe, sendo os primeiros a ajudar os seus próprios e, em seguida, ajudar os outros", disse o The Miami Herald. Ele também declarou que "ninguém na avenida principal fechará as portas às Testemunhas de Jeová esta semana, mesmo que eles ainda têm portas para fechar”.

Continuando em 1992, as Testemunhas na Áustria também enviaram ajuda — mais de 100 toneladas de alimentos e roupas. Suprimentos adicionais foram enviados por Testemunhas nos Países Baixos — primeiro 26 toneladas de alimentos, depois um comboio de 11 caminhões com roupas, daí mais alimentos para as necessidades da ocasião. Outros grandes carregamentos de socorros foram enviados pelas Testemunhas da Itália, Finlândia, Suécia e Suíça.

Após a tragédia de 1994 em Ruanda, Testemunhas na Bélgica, França e Suíça contribuíram com mais de US $ 1,6 milhões, e enviaram 35 toneladas de suprimentos para os seus irmãos e outros – tudo isso em apenas e seis dias após o aviso para o recolhimento de donativos.

Após o terremoto de 1995 em Kobe, Japão, muitas pessoas não Testemunhas, receberam socorros fornecidos através das congregações de Testemunhas de Jeová, porque essa era a maneira mais rápida de obter fornecimentos para os necessitados.

Nesta mesma época, as condições turbulentas entre as repúblicas que antes constituíam a Iugoslávia causaram penúria ali. Também para essa área foram enviados mantimentos, roupas e remédios. No ínterim, as Testemunhas nas cidades ali abrigaram em suas casas aqueles cujas moradias haviam sido destruídas.

Às vezes, os que necessitam desesperadamente de ajuda se acham em lugares remotos, e a situação deles não é de conhecimento geral. Isso aconteceu com 35 famílias de Testemunhas de Jeová na Guatemala. Seus povoados haviam sido invadidos por facções em guerra. Quando puderam finalmente retornar em 1989, precisavam de ajuda para reconstruir. Complementando a ajuda fornecida pelo governo aos repatriados, a congênere da Sociedade Torre de Vigia formou uma comissão de emergência para ajudar essas famílias de Testemunhas, e cerca de 500 outras Testemunhas de 50 congregações se prontificaram a ajudar na reconstrução.

Quando as forças da natureza assolam 
Quando calamidades provocam grandes emergências que atingem as Testemunhas de Jeová, tomam-se medidas imediatas para prestar a ajuda necessária. Os anciãos locais aprenderam que, quando confrontados com situações assim, devem fazer esforço diligente de contatar a cada um na congregação. A congênere da Sociedade Torre de Vigia, que supervisiona a obra do Reino na respectiva área, verifica prontamente a situação e daí faz um relatório à sede mundial. Onde há necessidade de mais ajuda do que se pode providenciar localmente, tomam-se medidas cuidadosamente coordenadas, às vezes até mesmo a nível internacional. O objetivo não é tentar elevar o nível de vida dos assim afetados, mas ajudá-los a ter o essencial para a vida segundo costumavam ter.

Uma simples notícia de calamidade nos noticiários é o suficiente para fazer com que muitas Testemunhas telefonem aos anciãos responsáveis na área para oferecer seus préstimos, para colocar à disposição dinheiro ou materiais. Outros talvez enviem recursos à filial ou à sede mundial, com o objetivo de serem usados para fins de socorros. Sabem que há necessidade de ajuda, e desejam participar em fornecê-la. Onde há maior necessidade, a Sociedade Torre de Vigia pode até mesmo informar os irmãos numa determinada área, para poderem dar ajuda conforme suas possibilidades.

Uma comissão de assistência é formada para coordenar as coisas na área de calamidade.

Há também outras situações que deixam as pessoas em grande necessidade sem que tenham culpa nisso. Terremotos, furacões e enchentes são ocorrências freqüentes. Em média, diz-se que o mundo é atingido por mais de 25 calamidades grandes por ano. Nestas ocasiões de calamidade, as Testemunhas de Jeová doam materiais necessários e oferecem trabalho voluntário gratuitamente. Eles costumam referir-se a sua obediência a Bíblia que ordena amar seus vizinhos e de ter intenso amor por uns pelos outros. -Mateus 22:39; 1 Pedro 4:8.

Exemplos de ajuda humanitária 
Vários projetos de ajuda humanitária com excelentes resultados prestados pelas Testemunhas de Jeová no decorrer dos anos podem ser pesquisados conforme relacionados abaixo:

Ver também 
 Doutrinas das Testemunhas de Jeová
 Serviço voluntário das Testemunhas de Jeová
 Triângulos Roxos
 Objetor de consciência
 August Dickmann
 Leopold Engleitner
 Corpo Governante das Testemunhas de Jeová
 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados
 Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas
 Triângulo roxo
 Sociedade Torre de Vigia de Tratados de Sião
 Estrutura mundial das Testemunhas de Jeová
 Críticas às Testemunhas de Jeová
 Posições controversas das Testemunhas de Jeová
 Testemunhas de Jeová e abuso sexual de menores
 Escolas das Testemunhas de Jeová
 Estrutura mundial das Testemunhas de Jeová

Ligações externas

Sites oficiais das Testemunhas de Jeová 
  - Site oficial das Testemunhas de Jeová
  - Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas Bíblia on-line

Outras ligações de interesse 
  - Triângulos Roxos - As vítimas esquecidas do Nazismo
  - Museu do Holocausto em Washington - Seção reservada às Testemunhas de Jeová

Testemunhas de Jeová
Voluntariado